Algarinejo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algarinejo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Algarinejo (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar